Esistono più comuni francesi con questo nome

Vieux-Bourg – Calvados
Le Vieux-Bourg (Côtes-d'Armor)